

Toponyme

Belgique 
 Grazen est une section de la commune belge de Geetbets (Brabant flamand)

Pays-Bas 
 Grazen est une localité de la commune néerlandaise d'Alphen-Chaam (Brabant-Septentrional)

Homonymie de localités